Cuenca kan hentyde til flere artikler:
 Cuenca, Ecuador – en by i Ecuador
 Cuenca, Spanien – en by i Spanien
 Cuenca (provins) – en provins i Spanien med byen Cuenca som hovedby